Серхио Альмирон ()
Известные носители имени:
 Альмирон, Серхио Омар (род. 1958) — аргентинский футболист, чемпион мира 1986 года.
 Альмирон, Серхио Бернардо (род. 1980) — аргентинский футболист, сын Серхио Омара Альмирона.
 Альмирон, Серхио Оскар (род. 1985) — аргентинский футболист.